Chevron steht für:

 Chevron (Aerodynamik), die zickzackförmige Hinterkante eines Triebwerks oder Rotorblattes
 Chevron (Uniform), winkelförmige Tressen am Ärmel der Soldatenuniform
 Chevron, ein Gestaltungselement in der Heraldik, siehe Sparren (Heraldik)
 Chevron, ein Wollstoff im Fischgrätmuster, siehe Fischgrätmuster (Textil) #Darstellung und Verwendung
 Chevron(s), ein im Deutschen eher selten verwendeter Begriff für die Guillemets-Form von Anführungszeichen 
 Chevron, ein Knochen bei bestimmten Wirbeltierarten, siehe Chevronknochen
 Chevron Rocks, Felsformation im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika

sowie die Unternehmen
 Chevron Corporation, US-amerikanischer Energiekonzern
 Chevron Cars, britischer Hersteller von Rennsportwagen
 Chevron Engineering, neuseeländischer Hersteller von Automobilen
 Chevron Cars Limited, früherer Name des ehemaligen britischen Automobilherstellers Gridbase

Chevron ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Noël Chevron (1790–1867), französisch-holländischer Architekt und Stadtplaner
 Philip Chevron (1957–2013), irischer Rockmusiker